Pitt Ocha est le nom d'un enfant imaginaire, dans l'univers de certains albums du groupe Les Ogres de Barback. Il donne son nom aux différents albums que le groupe a composé pour les enfants :
 La Pittoresque Histoire de Pitt'ocha (2003)
 Pitt Ocha au Pays des Mille Collines (2009)
 Pitt Ocha et la tisane de couleurs (2013)
 Pitt Ocha et le Vélo à Propulsion Phonique (2022)

Il a également donné son nom à l'association Pitt Ocha pour un monde de sons, créée par les membres du groupe.

Les Ogres de Barback
Personnage de chanson
Enfant de fiction